Il The Hague Open, noto in precedenza come Siemens Open e Sport 1 Open, è stato un torneo professionistico di tennis giocato su terra rossa, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour. Si giocava annualmente al Mets Tennisbanen Berkenbosch di Scheveningen nei Paesi Bassi dal 1993.

Guillermo García López, Jesse Huta Galung e Raemon Sluiter detengono con 2 titoli ciascuno il record per vittorie nel singolare, mentre Boy Westerhof con 3 trofei spicca sugli altri nel doppio.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni